Dwa jeziora w Polsce:
 Dybrzno – jezioro na Wysoczyźnie Łobeskiej, w województwie zachodniopomorskim
 Dybrzno – południowa część jeziora Raduń na Pojezierzu Wałeckim.